Maksymilian Polański ps. „Zawisza” (1897–1923) – kapral 5 Pułku Piechoty Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Walecznych (dwukrotnie), porucznik piechoty rezerwy Wojska Polskiego
 Maksymilian Polański-Selim – porucznik rezerwy Wojska Polskiego, odznaczony Krzyżem Niepodległości z Mieczami (9 listopada 1932)
 Maksymilian Polański (1909–1940) – podporucznik lekarz weterynarii Wojska Polskiego, zamordowany w Charkowie

Uwagi

Przypisy